Bosznia-Hercegovina
Kraj falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Kraj falu Dicmo községben, Split-Dalmácia megyében
Kraj falu Mošćenička Draga községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Kraj falu Pašman községben, Zára megyében
Kraj Donji falu Marija Gorica községben Zágráb megyében
Kraj Gornji falu Dubravica községben, Zágráb megyében
Kraj Gornji falu Marija Gorica községben, Zágráb megyében
Gerovski Kraj falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Končarev Kraj falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében